Coșnița se poate referi la următoarele localități:

în Republica Moldova
Coșnița, Dubăsari
Coșnița Nouă, Stînga Nistrului

în Ucraina
Coșnița Mare, Iampil